Rhade (Rade) – grupa etniczna w Wietnamie
 rhade (rade) – język austronezyjski

Niemcy:
 Rhade – dzielnica miasta Dorsten
 Rhade – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Rotenburg (Wümme)

Zobacz też 
 Rade